Алфавітний список відомих українських виконавців важкого металу.

Додаються гурти, що мають принаймні один широковисвітлений у медіа повноформатний (не EP, промо, спліт тощо) фізичний (тираж CD, компакт-касет, платівок, тощо) або інтернет-реліз тривалістю принаймні 45 хвилин оригінального матеріалу. За відсутності сторінки з докладною інформацією у проекті на підтвердження, в примітці, має бути наведене авторитетне джерело (ВП:АД) та, за наявності, особиста сторінка гурту у соцмережі.

Для створення окремої сторінки про гурт див. критерії ВП:КЗМ та рекомендації Критерії значимості/Музика

Кириличні літери

А 
 «Агрегат»
«АННА»

Б 
 «Берег Неба»
 «Буревій»
 Баbай

В 
 «Веремій»
 «Вогні Цитаделі»
 «Вихор»

Г 
 «Гетьман»
 «Гефсиманский Сад»
 «Говерла»

Д 
 «Дідько Лисий»
 «До Скону»

Е 
 «Евроклідон»

З 
 «Заводь»
 «Зомбі їдять моїх сусідів»

І 
 «Ідол»
 «Інкрустатор»
 «Ірій»

К 
 «Кабарга»
 «Кархарот»
 «Клініка»
 «Конгресс страха»
 «Коса»
 «КПП»

Л 
 «Лектор»
 «Лютомисл»
 «Лють» (Дніпро)
 «Лють» (Ужгород)

М 
 «Моноліт»
 «Морок» (проект Severoth)

Н 
 «Незаймана Земля»

О 
 «Огнеколо»

П 
 «Полинове Поле»
 «Протидія»

Р 
 «Русич»
Рай Із Твоїх Снів

С 
 «Січгарт»
 «Сокира Перуна»

Т 
 «Темнозорі» (пізніше «Темніч»)
 «Тиранія»
 «Тіні забутих предків»
 «Тінь Сонця»
 «Триглав»

Ф 
 «Фантом»

Х 
 «Хвиля Відчаю»

Ч 
 «Чиста Криниця»
 «Чорний німб»
 «Чорні крила»
 «Чур»

Ш 
 «Шляхом Сонця»
 «Штат»
 «Шторм»

Є

Я

Латинські літери 

 «1914»
 «7 Pages of Silence»

A 
 «Aberrancy»
 «Absorbcia»
 «Abysma»
 «Abysmal Scorn»
 «Acephala»
 «Adem»
 «Aeon 9»
 «Aeternus Prophet»
 «Affinity Hypothesis»
 «Afsked»
 Aggressor
 «Agruss»
 «Aida»
 «Akoman»
 «Alef»
 «Alien Autopsy»
 «All Dies»
«All in The Waiting»
 «Ambivalence»
 «Amily»
 «Amorphia»
 «Anagram to Anna»
 «Ancestral Damnation»
 «Ancient Funeral Cult»
 «Angel 7»
 «Angel of Nature»
 «Anger»
 «Angry Kakashka»
 «Another Side of the Mirror»
 «Anthro Halaust»
 «Anthropolatri»
 «Anzud»
 «Aparthate»
 «Apeiron»
 «Apocalipsis» (пізніше «Diabolical Insane»)
 «Apostate»
 «Arachnophobia»
 «Aridnyk»
 «Artifact»
 «Aryadela»
 «Aryan Terrorism»
 «As4del»
 «Asgard»
 «Astrofaes»
 «Asura»
 «Atterum Ignis»
 «Autism»
 «Autumnia»
 «Awoken»
 «Azathoth Circle»
 «Azuth»

B 
 «Balance Interruption»
 «Balfor»
 «Bastion of Darkness»
 «Begotten»
 «Bergrizen»
 «Berserk Revolt»
 «Beskyd»
 «Bestia»
 «Bestial Invasion»
 «Bestial Methods»
 «Betula»
 «Big History»
 «Black Angels»
 «Black Harmony» (пізніше «Knell»)
 «Black Inquisition»
 «Blackmail»
 «Blame»
 «Blanika»
 «Blasphemer»
 «Blast»
 «Bleeding»
 «Blodørn»
 «Blood Expectoration»
 «Blood of Kingu»
 «Bloody Harvest»
 «Blutfahne»
 «Bomg»
 «Borum»
 «Bowels» (пізніше «Dead but Alive»)
 «Brain Defloration»
 «Braingrinder»
 «Brainstorm» (пізніше «Graal»)
 «Bredor»
 «Brilliant Coldness»
 «Broken Mirror»
 «Brud»
 «BSxBC»
 «Burned Time Machine»

C 
 «Cancer»
 «Cantable Wind»
 «Capitollium»
 «Castrum»
 «Cataracta»
 «Celophys»
 «Chamos»
«Chaotic Sequence»
 «Chapter V: F10»
 «Château Noir»
 «Chernomor»
 «Christus Mortuus Est»
 «Cold of Tombstone»
 «Cold Resistance»
 «Colotyphus»
 «Conquest»
 «Contamined»
 «Contrabanda»
 «Coram Deo»
 «Corpse Putrefaction»
 «Crasher»
 «Crazyfackers»
 «Crimson Sky»
 «Cripple Christ»
 «Crucific Default»
 «Crusher»
 «Cryogenic Imposion»
 «Crypt of Silence»
 «Crystal of Carpat»
 «Crystal Sword»
 «Cuckoo's Nest»
 «Culture Shock»

D 
Dominator 

 «D.Hate»
 «D.R.I.F.F.»
 «Daemonium»
 «Dammerung»
 «Dargoth»
 «Dark Mass»
 «Dark Rhapsody»
 «Dark Winter»
 «Darkinfrost»
 «Darktrance»
 «Datura»
 «Daymare»
 «Dead But Alive»
 «Dead Christ Cult»
 «Dead December Wind»
 «DeadWorld»
 «Deathdemona»
 «Deathember Flower»
 «Deathincarnation»
 «Deathna River»
 «Decrepit Cauldron»
 «Def/Light»
 «Deferum Sacrum»
 «Defiant»
 «Definition Sane»
 «Deflected Sence»
 «Deforma»
 «Delia»
 «Deliberate Chaos»
 «Demonium»
 «Den of Winter» (пізніше «Virvel av Morkerhatet»)
 «Dena-Zet»
 «Deophagus»
 «Derogation»
 «Desert Priest»
 «Despectus»
 «Despondence»
 «Despotism»
 «Destroyer of Lie»
 «Detonator»
 «Deviator»
 «Diabolical Insane»
 «Dimicandum»
 «Dimitriy Pavlovskiy's PowerSquad»
 «Dionis»
 «Disarm»
 «Disorder Infection»
«DISTRESS »
 «Diverticulum»
 «Divultion»
 «Dogma» (Львів)
 «Dogma» (Шостка)
 «Dogmat»
«Dominator»
 «Doomdozer»
 «Doomed of Loneliness»
 «Downwind»
 «Dragobrath»
 «Dreams of Victory»
 «Drezer»
 «Drift of Genes»
 «Dross Delnoch»
 «Drudkh»
 «Drunk Diver»
 «Dub Buk»
 «Dunkelheit»
 «Dusk Chapel»
 «Dusk of Eternity»
 «Dying Blaze»

E 
 «Ebanath»
 «Eclipse»
 «Edenian»
 «Ego Depths»
 «Elderblood»
 «Eldertale»
 «Embrace of Silence»
 «Endless Battle»
 «Endlesshade»
 «Endocranial»
 «Epicrise»
 «Epinikion»
 «Erih»
 «Erkhrankung»
 «Eternal Decline»
 «Eternal Fire»
 «Ethereal Riffian»
 «Euphoria»
 «Evil Palace»
 «Ex Animo»
 «Exact Division»
 «Ezophagothomia»

F 
 «F.A.I.T.H.»
 «F.R.A.M.»
 «Fashion Time»
 «Fatal Day»
 «Fatal Energy»
 «Fatal Epitaph»
 «Fausttophel»
 «Finist»
 «Fire Within»
 «FireHead»
 «FireLake»
 «Firestorm»
 «Flammersjel»
 «Fleshgore»
 «Fleshripper»
 «Fleurs du Mal»
 «Fligiton»
 «Flying»
 «Foible Instinct»
 «ForceOut»
 «ForestGrave» (пізніше «До скону»)
 «Forever Wasted»
 «Forgot Belief»
 «Forgotten Spirit»
 «Freedom Avenue»
 «Frostbite»
 «Frozen Splash»
 «Funeral of Soul»
 «Funeral of the Sun»
 «Funeral Tormently»
 «Funestum»

G 
 «Gagtungr»
 «Galaxis»
 «Gardarika»
 «Genocide» (Донецьк)
 «Genocide» (Сімферополь)
 «Gjallarhorn»
 «Goatflesh»
 «God-Mechanic»
 «Goddess Ishtar»
 «Goliard»
 «Gore Inhaler»
 «Goregod»
 «GoreМыка»
 «Graal»
 «Granskog»
 «Great Horn»
 «Green Miles»
 «Grimfaith»
 «Grimoff»
 «Grindfather»
 «Gromm»
 «Grotesque Orchestra»
 «Groundswell»
 «Gurgabs»

H 
 «Hard Way»
 «HASPYD»
 «Hate Forest»
 «Hateblaze»
 «Hau Dze»
 «Hawkmoonmor»
 «Heatwork»
 «Hectic»
 «Hedonistic Exility»
 «Hell:On»
 «Hellcraft»
 «Hellhate»
 «Heralds»
 «Herbarium»
 «Hexenmeister»
 «Holy Blood»
 «Horncrown»
 «Human Nihility»
 «Hyperion» (пізніше «No Emotions»)

I 
 «I Miss My Death»
 «Ice Atrium»
 «Ideologies Embodied»
 «Ignis Nocturnum»
 «Ildverden»
 «Imitation»

 «Impera»
 «Imperial»
 «In Extremis»
 «Infarct Focus»
 «Infected»
 «Inferno»
 «Infiltrator»
 «Infinite Tales»
 «Ingvar»
 «Inherent Scream»
 «Inhuman Agency»
 «Inhumanity»
 «Inkorner»
 «Innercell»
 «Inner Suffering»
 «Intoxicated»
 «InVersus»
 «Inward Path»
 «Izuver»

J 
 «Jackrebel»
 «Jinjer»
 «Jihad»
 «Johny B Gut»

K 
 «Ka Mmen»
 «Kamo Gryadeshi»
 «Kaosophia»
 «Kaoz»
 «Karma Rage»
 «Keepleer 18»
 «Khors»
 «Kladovest»
 «Knell»
 «Koloss»
 «Kortofertos»
 «Kraamola»
 «Kreigen»
 «Kriegshetzer»
 «Kroda»
 «Kurgan»
 «KZOHH»

L 
 «Lair»
 «Lamia Culta»
 «Lärva»
 «Last Battle»
 «Last Hope»
 «Lazaret»
 «Leadhaze»
«Legenda Folium»
 «Leprosectory»
 «Lethargy of Silence»
 «Liberanimus»
 «Life Denial»
 «Life Is Hell»
 «Life's Illusion»
 «Limbo»
 «Limited Mutanter»
 «Logical Riddle»
 «Longesttirr»
 «Lost Message»
 «Lost Wisdom»
 «Lucifugum»
 «Lugburz Sleed»
 «Luna»
 «Lunar Goddess»
 «Lunar Onlooker»
 «Lych Gate»

M 
 «Mad Essence»
 «Mad Sanity»
 «Magavira»
 «Magvood»
 «Majesty of Revival»
 «Malice»
 «Malinconia»
 «Marauder»
 «Marble Angel»
 «Mass Massacre»
 «Mayhemic Wrath»
 «MDP»
 «Mental Apocalypse»
 «Mental Demise»
 «Mental Torment»
 «Metal Disease»
 «Metalforce»
 «Miellnir»
 «Mind Propaganda»
 «Mirium»
 «Misticism»
 «Mistigo Varggoth Darkestra»
 «Mizantropia»
 «Mlekra»
 «Moloch»
 «Molphar»
 «Morbus Dominium» (пізніше «Samgabial»)
 «Morchant»
 Morphine Suffering
 «Moria»
 «Morkesagn»
 «Moror»
 «Morose Months of Melancholy» (пізніше «Чиста Криниця»)
 «Mortalium»
 «Mortify Feelings»
 «Morton»
 «Mortuary»
«MOTANKA»
 «Mother Witch & Dead Water Ghosts»
 «Mournful Gust»
 «Mourning Palace»
 «Mourning Pyre»
 «Mozergush»
 «Munruthel»
 «Muriver» (пізніше «Изречия»)
 «My Dying World „Mako“» (пізніше «Algeia»)
 «My Forgotten God»
 «My Last Hope»
 «Myrkvids Draumar»
 «Mysterion Noctum»
 «Mystery»

N 
 «Nagaroth»
 «Nagual»
 «Nahemoth»
 «Namtar»
 «Narrow House»
 «Natural spirit»
 «Navalm»
 «Nebulae31»
 «Necas»
 «Necrolatria»
 «Necrolatry» (Київ)
 «Necrolatry» (Євпаторія)
 «Necrophobia»
 «Necropol»
 «Necrotic Trust»
 «Neophyte»
 «Nerguth»
 «Nerve Abscess»
 «New Land» (пізніше «Uncreated Light», «Валькирия»)
 «Nexus» (пізніше «Neksus»)
 «Nihilism»
 «No Emotions»
 «Nocticula»
 «Nocturnal Amentia»
 «Nocturnal Dominium»
 «Nocturnal Supremacy»
 «Nokturnal Mortum»
 «NordWitch»
 «No Spiritual Surrender»
 «Nödutgång: Självmord»
 «Nonsun»
 «Nosce Teipsum»
 «Nu Fuel»
 «Nuclear Test»

O 
 «Octopus Kraft»
 «Odradek Room»
 «…of Celestial»
 «Ognivir»
 «Ominous Abyss»
 «Omniverse»
 «Once Shot Trouble»
 «Oratorio»
 «Orthodox» (Долина Івано-Франківської області)
 «Orthodox» (Тернопіль)
 «Oskord»
 «Ossadogva»
 «Overpast»
 «OwlCraft»

P 
 «Paganland» 
 «Painful Defloration»
 «Papirus»
 «Parallax» (пізніше «Ignea»)
 «Paranomia»
 «Paranormal Activity»
 «Passion Mark»
 «Penetrate»
 «Perforator»
 «Perishing Humanity»
 «Phantasmagory»
 «Phobia»
 «Pictures Inside Me»
 «Pletora»
 «Pomsta»
«Postulates»
 «Pragmatik»
 «Precambrian»
 «Primogenorum»
 «Profane Solitude» (пізніше «Лютомисл»)
 «Progredior»
 «Prosopagnosia»
 «Protest»
 «Pulse of Scream»
 «Purefilth»
 «Pus Lactation»
 «Putrid Collector»

Q 
 «Quintessence Mystica»

R 
 «R.A.I.D.»
 «Rattenfänger»
 «Raventale»
 «Reabilitator»
 «Reactor»
 «Red Hills»
 «Redif»
 «Reinforced» (пізніше «Penetrate»)
 «Reliquium» (пізніше «Kaoz»)
 «Reptile»
 «Requiem»
 «Requital»
 «Reusmarkt»
 «Revolt»
 «Rise or Die»
 «Rising Day»
 «Rising Requiem»
 «Ritual Suicide»
 «Rosewood»
 «Rotting Guts»
 «Ruina»
 «Runes of Dianceht»
 «Rutarp»

S 
 «S.I.L.U.R.»
 «Sacrament»
 «Sacrifice Justice»
 «Sad Alice Said»
 «SALEonly»
 «Salvia»
 «Sangfroid»
 «Sarcasm»
 «Satanica»
 «Sauroctonos»
 «Scarlet Embrace»
 «Scarleth»
 «Scorbut» (пізніше «Nagual»)
 «Scorn Age»
 «Screaming Forest»
 «Screaming Silence»
 «Season of Death»
 «Sectorial»
 «Selma»
 «Selvmord»
 «Semargl»
 «Serpens» (пізніше «The True Serpens»)
 «Seventh Evidence» (пізніше «Ka Mmen»)
 «Severoth»
 «Shadows Ground»
 «Shadows of the Fallen»
 «She Cries»
 «Sideris Noctem»
 «Sidus Mortuorum»
 «Simbioz»
 «Sinah»
 «Skinhate»
 «Skogenstrom»
 «Skvara»
 «Slaughter Brute»
 «Sleeping Flowers»
 «Snakerider»
 «Snuff»
 «Sobbing Wind»
 «Socioparty»
 «Soliton»
 «Somnia»
 «Somnolent»
 «Soom»
 «Sotos»
 «Soul Embodiment»
 «Soul Thieves»
 «Soulrest»
 «Sparrow Mutant»
 «Spit Bile»
 «SS-20»
 «St. Valentine's Day»
 «StaliNO»
 «Steak with Blood»
 «Steel Age»
 «Stormride»
 «Strafaction»
 «Strike Each Other»
 «Stryvigor»
 «Subconscious Void»
 «Submind»
 «Suicide Nation»
 «Sunrise»
 «Sunstroke»
 «Superbial Lucifer»
 «Svartedauden»
 «Svin Killer»
 «Swjatoslaw König»
 «SWRM»
 «Symphonian»
 «Symuran»
 «Synopsis»
 «Synz of Myztery»

T 
 «Tandava»
«Tangorodream»
 «Te Deum»
 «Tears of the Sun»
 «Tectum»
 «Temple of Oblivion»
 «Temptation»
 «Terra Impressionum»
 «Tessaract»
«The Bull Dozzer»
 «The Burned Up»
 «The Gaz»
 «The Hexagram»
 «The Infestation»
 «The Legacy»
 «The Lucifer Rebellion»
 «The Misanthropic Apathy»
 «The Return»
 «The Rustling of Leaves»
 «Theatre of Shadows» (пізніше «Tremor»)
 «Theogonia»
 «Thraikill»
 «Through»
 «Thunderkraft»
 «Tidal Wave»
 «To Murder Drive»
 «TOK»
 «Torrens Conscientum»
 «Torturer»
 «Total Angels Violence»
 «Tötal Harmönic Distörtion»
 «Traces of Death»
 «Trashmachine»
 «Twilightfall»

U 
 «U-235»
 «Ulfbiorn»
 «Ulvbern» (пізніше «Lethargy of Silence»)
 «Ulvegr»
 «Uncreated Light» (пізніше «Валькирия»
 «Underdark»
 «Undina»
 «Unerase»
 «Unfrozen»
 «Ungern»
 «Ungoliantha»
 «Ungrace»
 «Unholy Triumphant»
 «Unholyath»
 «Unmoral»"Unerase" «Until My Funerals Began»
 «Untrop»
 «Usynlig Tumult»
 «Utburd»
 «Uterus»

V 
 «Vae Solis»
 «Valhalla»
 «Vast Forest»
 «Vastum Silentium» "Velja"
 «Ventriloquist»
 «Verd Foraktelige»
 «Verdict»
 «Vermis Mysteriis»
 «Via Dolorosa»
 «Vigrið»
 «Vin de Mia Trix»
 «Violent Omen»
 «Violent Vortex»
 «Virvel av Morkerhatet»
 «Vitaliy Sytnik»
 «Viter»
 «Vitnir»
 «Vöedtæmhtëhactått»
 «Voin Grim»
 «Voracity»
 «Vulvulator»

W 
 «Wanderer»
 «Ward»
 «Warwar»
 «Wasted Heroes»
 «Watch My Fall» (пізніше «For Gallows», «Juracana»)
 «Weed Harvest»
 «Welding Torture»
 «White Ward»
 «Whisper of Soul»
 «Weed Ward»
 «Whites Load»
 «Who I Am»
 «Wild Dances»
 «Wild Garden»
 «WindRunners»
 «Winter Depression»
 «Witch Hunter»
 «Wither»
 «Wivern»

X 
 «X-box Murder»
 «Xes Dreams»
 «Xul»

Y 
 «Yarek Ovich»
 «Ygg»
 «Yumos»

Z 
 «Zgard»
 «Zlyden»
 «Zombie Attack»
 «Zoofagus»

Див. також 
 Список виконавців українського року
 Список україномовних реперів
 Список виконавиць геві-метал

Примітки

Джерело 
Українські гурти на Encyclopaedia Metallum